

Geografia

Italia
 Cento – comune italiano in provincia di Ferrara;
 Cento – frazione di Budrio in provincia di Bologna.
 Cento – frazione di Roncofreddo in provincia di Forlì-Cesena

Acronimi
 CENTO (Central Treaty Organisation) – organizzazione internazionale tra Pakistan, Iran, Turchia e Regno Unito.

Persone
 Cento – cognome italiano
 Paolo Cento – politico italiano

Pagine correlate 
 100 (disambigua)

Altri progetti